Гуцулка (вишиття) — тип сорочки, на якій вишивка розміщувалася уздовж пазухи та коміра, понизу рукава. 
 Гуцулка (танок)